Rians ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Rians (Cher) im Département Cher
 Rians (Var) im Département Var